Ла Дага има више значења:

 Ла Дага (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Дага (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Дага (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику